Le xian de Liangshan (梁山) est une subdivision administrative de la province du Shandong en Chine ;
 La préfecture autonome yi de Liangshan (凉山) est une subdivision administrative de la province du Sichuan en Chine.